Nintu a mezopotámiai mitológia egyik istennője, több más istennővel azonos kultuszokkal.
 Nintu, Enki egyik felesége
 Ninhurszag, anyaistennő
 Ninmah, a Nagy Királynő
 Ereskigal, az alvilág királynője
 Hannahannah, a hettita anyaistennő

Sumer istenek
Sumer mitológia
Akkád mitológia
Hettita mitológia
Anyaistennők
Akkád istenek
Babiloni istenek